Mikołaj Tyszkiewicz znany również jako Tyszka – polski tiktoker i raper.

Występuje na TikToku pod nickiem Tyszka727. Jeden z najpopularniejszych polskich tiktokerów.

Życiorys 
W 2021 roku postanowił wykorzystać popularność zdobytą na TikToku i nagrał utwór muzyczny, „Szot za szotem”, w którego teledysku wystąpił Smolasty i Małgorzata Rozenek-Majdan. Na początku 2022 roku wypuścił kolejny singiel, „Motyl”.

W marcu 2022 wraz z Vanessą Aleksander dołączył do prowadzących audycję „Bolesne Poranki” w Newonce.radio.

W sierpniu 2022 roku na 25-lecie kawałka „Rowery dwa” autorstwa Yaro, przy współpracy z Sir Michem nagrał nową wersję tego kawałka.

Przypisy 

Polscy raperzy
YouTube
Celebryci